Эрманно Джильо-Тос (; 1865—1926) — итальянский энтомолог.

Биография 
Родился в Кьяверано, Турин. Учился у Микеле Лессоны в Туринском университете с 1886 по 1896 год. Затем стал профессором в Университете Кальяри. Специализировался на Diptera, Mantodea, Phasmatodea, Orthoptera и Blattodea. Коллекции учёного находятся в Туринском музее естественной истории. Исследовал анатомию, гистологию и эмбриологию. Уточнил происхождение некоторых черепных нервов у человека. Скончался в Турине на 61 году жизни.

Труды 
Неполный список:
 Ditteri del Messico, 4 тома, Турин 1892—1895
 Les problèmes de la vie. Essai d’une interprétation scientifique des phénomènes vitaux, 4 Bände, Турин 1900—1910
 Журнал Biologica: Raccolta di scritti di Biologia, 1908
 Una grave minaccia per Cagliari : la bonifica dello stagno di Santa Gilla proposta dall’ing. Conti-Vecchi. Cagliari 1920

Примечания

Ссылки 
 M. Alippi Cappelletti: Giglio-Tos, Ermanno. In: Dizionario Biografico degli Italiani, 54
 Nelson Papavero, Sergio Ibanez Bernal: Contributions to a history of Mexican dipterology — part 1. Entomologists and their work before the biologia centrali-americana. In: Acta Zoologica Mexicana. 84, 2001, S. 115—173 .

Энтомологи Италии
Диптерологи по алфавиту
Ортоптерологи
Выпускники Туринского университета